Jaroslav Barták je jméno více osobností: 

 Jaroslav Barták (matematik) (1923–1986) – český matematik a pedagog s právnickým vzděláním
 Jaroslav Barták (lékař) (* 1958) – český lékař a manažer, roku 2013 odsouzený za týrání a zneužívání svých asistentek
 Jaroslav Barták (manažer) (* 1967) – od roku 2009 generální ředitel české Kofoly